Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Macpherson e Laurie Warder che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Scott Melville che si sono ritirati ul punteggio di 3-4.

Teste di serie

 David Macpherson /  Laurie Warder (campioni)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Marc Rosset /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Boris Becker /  Jakob Hlasek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1993
ATP Tour 1993